Janja Lipa je naselje u Sisačko-moslavačkoj županiji, smješteno 20 km od grada Kutine.

Naselje se proteže uz rijeku Pakru i rječicu Bijelu. Na zapadu graniči s Jamaricama, na sjeveru s Poljanom, a na istoku s Brezinama i Bujavicom. 
Na brdu iznad naselja nalazi se kapela Sv. Martina.

Stanovništvo 

Naselja u Sisačko-moslavačkoj županiji